Kasteel Hackfort te Vorden
Hackfort (landgoed) landgoed in eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten
Watermolen van Hackfort Watermolen op landgoed Hackfort
Wijnand Hackfort burgemeester van Arnhem in de zestiende eeuw, bouwde Kasteel Ter Horst (Loenen)
Berend van Hackfort krijgsoverste in dienst van Karel van Egmond, alsmede naam van treinstel nummer 33 van Syntus